Елена Александровна Щербакова (род. 19 октября 1952 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская танцовщица (артистка балета), хореограф, педагог, художественный руководитель-директор ГААНТ имени Игоря Моисеева (с 1994 года). Народная артистка России (2007).

Биография 
Родилась 19 октября 1952 года в Москве.

В 1969 году — окончила Московское академическое хореографическое училище при Большом театре (сейчас — Московская государственная академия хореографии).

Тогда же была принята в Государственный академический ансамбль народного танца СССР на должность артистки балета, быстро завоевала положение солистки ансамбля.

В 1992 году — окончила свою карьеру солистки балета ансамбля и стала вести педагогическую деятельность там же.

С 1994 года по рекомендации Игоря Моисеева — директор ГААНТ имени Игоря Моисеева.

С 2011 года — художественный руководитель-директор ансамбля, совмещая с деятельностью педагога-репетитора ансамбля.

С отличием закончила педагогический факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).

С 2006 года входит в состав Художественно-экспертного совета по присуждению премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.

Общественная позиция 
В 2014 году подписала коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

В 2022 году подписала коллективное письмо с поддержкой вторжения России на Украину.

Семья 
 дед по отцу — советский государственный и партийный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК, первый секретарь Московского обкома ВКП(б) Александр Сергеевич Щербаков (1901—1945)
 отец — Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР Александр Александрович Щербаков (1925—2013)
 дядя по отцу — российский киновед и писатель, кинокритик, Константин Александрович Щербаков (род. 1938)
 дядя по отцу — советский и российский физик, академик РАН Иван Александрович Щербаков (род. 1944)
 мать — солистка балета Большого театра Валентина Филипповна Петрова (1922—2012)
 сын — Антон Валерьевич Нечаев (род. 1979)

Творческая деятельность 
С приходом в ансамбль Щербаковой Моисеев смог восстановить давно не шедшие на сцене шуточный молдавский танцы «Табакэряска», «Татарочка», одни из самых сложных в исполнении как технически, так и актёрски.

Исполняла партии в польском танце «Оберек», молдавской сюите «Жок», «Арагонской хоте», «Танце казанских татар», «Сицилийской тарантелле» аргентинском танце « Маламбо» и других.

Ведет работу по сохранению традиций школы танца и методик Игоря Моисеева, воспитанию молодого поколения артистов, педагогов-репетиторов для продолжения и дальнейшего развития ансамбля.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (8 августа 2022 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (17 августа 2017 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Почёта (17 января 2012 года) — за большой вклад в развитие отечественного хореографического искусства и достигнутые творческие успехи
 Орден Дружбы (31 мая 2001 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Народная артистка Российской Федерации (27 июня 2007 года) — за большие заслуги в области искусства
 Заслуженная артистка Российской Федерации (22 января 1997 года) — за заслуги в области хореографического искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (17 июля 2019 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Народная артистка Республики Северная Осетия-Алания
 Народная артистка Кабардино-Балкарской Республики
 Заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (совместно с Л. В. Головановым, И. А. Моисеевой, за 2014 год) — за цикл концертных программ «Классика Игоря Моисеева»
 Лауреат приза журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Мэтр танца»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Артисты Ансамбля имени Игоря Моисеева
Выпускники Московской академии хореографии
Выпускники ГИТИСа
Народные артисты Республики Северная Осетия — Алания
Народные артисты Кабардино-Балкарии
Заслуженные деятели искусств Республики Калмыкия